Кратер Клаузиус () — небольшой ударный кратер в юго-западной части Озера Превосходства на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого физика, механика и математика Рудольфа Клаузиуса (1822—1888); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Клаузиус являются кратер Ли на северо-северо-востоке; кратер Витело на северо-востоке; кратер Хайнцель на юго-востоке и кратер Дреббель на юго-западе. На северо-востоке от кратера Клаузиус располагается Море Влажности, на востоке-северо-востоке – Болото Эпидемий. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 24,2 км, глубина 2,26 км.

Кратер Клаузиус имеет овальную форму вытянутую в направлении север-юг, практически не разрушен. Вал кратера с четко очерченной кромкой и гладким внутренним склоном, к северной части вала примыкает сателлитный кратер Клаузиус A (см. ниже). Высота вала над окружающей местностью достигает 840 м, объем кратера составляет приблизительно 370 км3. Дно чаши затоплено базальтовой лавой, ровное, без приметных структур. Альбедо чаши кратера низкое и соответствует альбело окружающего кратер Озера Превосходства.

Сателлитные кратеры 
 

 На северо-западе от сателлитного кратера Клаузиус E находится безымянный концентрический кратер.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны. 
Кратер Клаузиус на карте LAC-110. 
Селенологическая карта окрестностей кратера. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны